Bośniacka Wikipedia () – bośniacka edycja językowa Wikipedii, założona 12 grudnia 2002 roku. 

3 lutego 2007 liczyła 13 091 artykułów i była 49. pod względem wielkości edycją Wikipedii. 23 października 2008 liczyła 24 979 artykułów.

Równolegle do Wikipedii w języku bośniackim funkcjonuje Wikipedia serbsko-chorwacka.

Linki zewnętrzne 
 Bośniacka Wikipedia

Edycje językowe Wikipedii